Mansi désigne :
 les Mansis, un peuple de Sibérie
 le Mansi, une langue ob-ougrienne
 Mansi, un prénom nord-amérindien
 Mansi, une ville du nord de la Birmanie
 Amr Mansi (1982-), joueur de squash égyptien.
 Giovanni Domenico Mansi, théologien et érudit italien (1692-1769).